Jining Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jining, stad på prefekturnivå Shandong, 
 Jining, Ulanqab , centralt stadsdistrikt, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar